Ganzenhoef (buitenplaats), buitenplaats bij het Nederlandse dorp Maarssen
Ganzenhoef (winkelcentrum), voormalig winkelcentrum in de Amsterdamse Bijlmermeer
Ganzenhoef (metrostation), een station van de Amsterdamse metro